Markham kan syfta på:

Platser

Kanada 

 Markham, Ontario, ort,

Kina
Markham, Chamdo, ett härad i Tibet.

Papua Nya Guinea 

 Markham (distrikt), Morobe,

Storbritannien 
 Markham, Wales – en ort i Caerphilly, Wales

USA 

 Markham (ort i USA, Texas), Matagorda County, 
 Markham, Illinois, ort, Cook County, 
 Markham (ort i USA, Washington), Grays Harbor County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar